Tehuaxtitlán kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Tehuaxtitlán, Olinalá, ort, Guerrero, 
 Tehuaxtitlán, Xochihuehuetlán, ort, Guerrero,